Hafniumoxid ist der Name mehrerer chemischer Verbindungen von Hafnium und Sauerstoff:

Hafnium(II)-oxid, HfO
Hafnium(IV)-oxid, HfO2

ar:أكسيد هافنيوم رباعي